David Van Reybrouck#G1000 ;
 Garmin G1000 ;
 Vossloh G 1000 BB.